Il doppio femminile  del torneo di tennis Hong Kong Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Karin Kschwendt e Rachel McQuillan che hanno battuto in finale Debbie Graham e Marianne Werdel 1-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Debbie Graham /  Marianne Werdel (finale)
 Karin Kschwendt /  Rachel McQuillan (campionesse)

 Cammy MacGregor /  Julie Richardson (semifinali)
 Michelle Jaggard-Lai /  Kristine Kunce (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1993